Sezon Rajdowych Mistrzostw Europy 1993 był 41 sezonem Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA European Rally Championship). Składał 50 rajdów, o różnych współczynnikach (2,5,10,20), rozgrywanych w Europie.

Kalendarz 

W sezonie 1993 do mistrzostw Europy zaliczane było 50 rajdów, o różnym stopniu punktacji w ERC, rajdy z najwyższym współczynnikiem - 20, były punktowane najwyżej, potem rajdy o współczynniku 10, 5 i 2.

Klasyfikacja kierowców

Pierwsza dziesiątka. Uwzględniono tylko rajdy z najwyższym współczynnikiem (20).

Przypisy